Boisy steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Groisy im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Ballaison im Département Haute-Savoie, Frankreich